Luiz Gustavo Dias (Pindamonhangaba, 23 de julho de 1987) é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente joga pelo Al-Nassr.

Clubes

Início 
Começou sua carreira na adolescência nunca fez escolinha de futebol. Em Araucária, sua cidade natal, Luiz Gustavo iniciou nos times amadores da cidade. Iniciou profissionalmente por um clube da  Argentina em 2006, e lesionado em 2007.

Em agosto de 2007, transferiu-se por empréstimo de um ano ao Hoffenheim. No dia 1 de abril de 2008, o Hoffenheim usou a opção de assinar com Luiz Gustavo um contrato permanente até 2011.

Bayern de Munique 
No dia 1 de janeiro de 2011 foi contratado pelo Bayern de Munique por 15,250 milhões de euros.

No time do Bayern, fez parte do elenco vencedor que ganhou a tríplice coroa (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões da UEFA) na temporada 2012–13, sob comando de Jupp Heynckes. Com a aposentadoria de Heynckes como técnico de futebol ao final da temporada, o espanhol Josep Guardiola assumiu o comando do Bayern para temporada 2013–14, fazendo com que Luiz Gustavo perdesse espaço na equipe.

Wolfsburg 
No dia 15 de agosto de 2013 foi anunciado oficialmente como jogador do Wolfsburg, onde utiliza a camisa 22.

Olympique de Marseille 
Em julho de 2017, foi anunciado como reforço do Olympique de Marseille, tendo assinado por quatro temporadas com o clube francês.

Fenerbahçe 
Foi anunciado como reforço do Fenerbahçe no dia 2 de setembro de 2019.

Seleção Brasileira 
No dia 25 de julho de 2011, teve sua primeira convocação para um amistoso contra a Alemanha. Luiz Gustavo entrou na partida aos 41 do segundo tempo, fazendo sua estreia pela Seleção Brasileira no dia 10 de agosto de 2011.

No dia 14 de maio de 2013, foi convocado para a Copa das Confederações FIFA de 2013.

No dia 7 de maio de 2014, foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 2014, titular durante o torneio, estando em campo no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha. 

Foi convocado por Dunga para a Copa América de 2015, mas devido a uma lesão no joelho, acabou sendo cortado.

Em 5 de maio de 2016, foi convocado para a disputa da Copa América Centenário em 2016, porém pediu dispensa.

Estatísticas

Seleção Brasileira

Títulos 
 Bayern de Munique
 Supercopa da Alemanha: 2012
Bundesliga: 2012–13
 Liga dos Campeões da UEFA: 2012–13
 Copa da Alemanha: 2012–13
 Copa Uli Hoeneß: 2013

 Wolfsburg
 Copa da Alemanha: 2014–15
 Supercopa da Alemanha: 2015

 Seleção Brasileira
 Copa das Confederações FIFA: 2013
 Superclássico das Américas: 2014

Prêmios individuais 
 Seleção da Ligue 1: 2017–18

Ligações externas
 

Naturais de Pindamonhangaba
Futebolistas afro-brasileiros
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Sport Club Corinthians Alagoano
Futebolistas do Clube de Regatas Brasil
Futebolistas do TSG 1899 Hoffenheim
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Futebolistas brasileiros expatriados
Brasileiros expatriados na Alemanha
Brasileiros expatriados na França
Brasileiros expatriados na Turquia
Brasileiros expatriados na Arábia Saudita
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2013
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa América de 2016